Todorowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Todorowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo
 Todorowci – wieś w Macedonii